Ги́ман () — чешская фамилия. Известные носители:

 Гиман, Ондржей (род. 1986) — чешский саночник, участник зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
 Гиман, Якуб (род. 1984) — чешский саночник, участник двух зимних Олимпийских игр.

Среди евреев англоязычных стран данная фамилия произносится Хаймен, :
 Хаймен, Альберт (1893—1972) — американский кардиолог.
 Хаймен, Бен-Цион — книготорговец.
 Хаймен, Дик (род. 1927) — американский композитор и пианист.
 Хаймен, Либби (1888–1969) — американский зоолог.
 Хаймэн, Филлис (1949—1995) — американская певица.

Также может выступать как личное имя:
 Бресс, Хаймен (1931—1995) — канадский скрипач южноафриканского происхождения.